Castiglione della Valle di Colledara in provincia di Teramo
Castiglione della Valle di Marsciano in provincia di Perugia.